StarCraft II: Wings of Liberty, o segundo jogo da série StarCraft

StarCraft II também pode se referir a:
 StarCraft II: Heart of the Swarm, primeira expansão de StarCraft II lançada em 2013
 StarCraft II: Legacy of the Void, segunda expansão de StarCraft II lançada em 2015
 StarCraft II: Nova Covert Ops, conteúdo para download de StarCraft II lançado em 2016